Елена Юрьевна Кручинкина () — российская и белорусская биатлонистка, ныне выступающая за сборную Белоруссии, чемпион Европы 2020 года в преследовании, призёр чемпионата России. Мастер спорта России.

Биография

Юниорская карьера 
Неоднократно становилась победительницей и призёром первенств России и отборочных соревнований в младших возрастах. Серебряный призёр Всероссийской зимней Универсиады 2016 года в смешанной эстафете.

Участвовала в трёх чемпионатах мира среди юниоров (2014, 2015, 2016) и одном чемпионате Европы (2015), но в личных дисциплинах не поднималась выше 17-го места. На чемпионате мира среди юниоров по летнему биатлону 2015 года была восьмой в спринте и седьмой в преследовании.

В сезоне 2015/16 участвовала в нескольких этапах юниорского Кубка IBU, лучший результат — седьмые места на этапах в Валь-Мартелло и Ленцерхайде. В общем зачёте сезона заняла 15-е место.

Взрослая карьера 
Неоднократная победительница чемпионата Приволжского ФО.

Двукратный серебряный призёр чемпионата России 2018 года в командной гонке и гонке патрулей в составе команды Мордовии.

Становилась победительницей этапов Кубка России в эстафете.

Участие в чемпионатах мира

Участие в Олимпийских играх

Кубок мира

Семья 
Сестра-близнец Ирина также занимается биатлоном.

Статистика выступлений на этапах Кубка мира

Общественная позиция 
Биатлонистка является подписанткой так называемого провластного письма спортсменов.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте biathlon.life

Биатлонисты России
Биатлонисты Белоруссии
Чемпионы Европы по биатлону
|}